Een Sint-Salvatorkerk of Christus de Verlosser-kerk is een kerk genoemd naar Sint-Salvator of Christus de Verlosser. Zo'n kerk staat vaak in een Sint-Salvatorparochie. Er zijn ook protestantse kerken die dan gewoonlijk onder de naam Verlosserkerk bekend staan.

België

 Sint-Salvatorkerk (Booischot)
 Sint-Salvatorskathedraal, Brugge
 Heilige Kerstkerk, Gent
 Sint-Salvatorkerk (Hakendover)
 Sint-Salvatorkerk (Harelbeke)
 Sint-Salvatorkerk (Hozémont)
 Sint-Salvatorkerk (Lettelingen)
 Sint-Salvatorkerk (Meerle)
 Sint-Salvatorkerk (Wieze)

Duitsland 

 Sint-Salvatorkerk (Aken)
 Salvatorkerk (Duisburg)
 Verlosserkerk (Potsdam)
 Sint-Salvatorbasiliek (Prüm)
 Sint-Salvatorkerk (Trautenstein)

Italië
 Kerk van San Salvatore (Brescia)
 Basiliek van San Salvatore (Spoleto)

Luxemburg 
 Sint-Salvatorkerk (Holler)
 Sint-Salvatorkerk (Schengen)

Nederland 
 Verlosserkerk (Bussum)
 San Salvatorkerk (Groningen)
 San Salvatorkerk (Orthen), 's-Hertogenbosch
 De Salvator, Leeuwarden
 Verlosserkerk (Marknesse)
 San Salvatorkerk (Oeffelt)
 Sint-Salvatorkerk (Utrecht)
 Sint-Salvatorkerk (Veenendaal)
 Sint-Salvatorkerk (Zuilen), Utrecht

Rusland 
 Christus de Verlosser-kerk (Irkoetsk)
 Christus de Verlosser-kerk (Sint-Petersburg)
 Verlosserkerk op Nereditsa, Spas-Nereditsy

Spanje 
 La Seo (Zaragoza)

Tsjechië 
 Sint-Salvatorkerk (Anežská), Praag
 Sint-Salvatorkerk (Křižovnické náměstí), Praag
 Sint-Salvatorkerk (Salvátorská), Praag

China
 Christus de Verlosserkerk (Beijing)

Zie ook
 Christus Verlosserkathedraal (doorverwijspagina)

Salvatorkerk